Agârbiciu (okręg Kluż) – wieś w Rumunii, w okręgu Kluż, w gminie Căpușu Mare
 Agârbiciu (okręg Sybin) – wieś w Rumunii, w okręgu Sybin, w gminie Axente Sever